Сандра Чеккіні і Патрісія Тарабіні виграли титул, перемігши у фіналі пару Мерседес Пас і Бренда Шульц з рахунком 6–3, 7–6.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші дві сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

 Мерседес Пас /  Бренда Шульц (фінал)
 Барбара Паулюс /  Юдіт Візнер (півфінал)
 Сандра Чеккіні /  Патрісія Тарабіні (чемпіонки)
 Nicole Jagerman /  Сандра Вассерман (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1989 Arcachon Cup Doubles Draw 

Arcachon Cup
Тур WTA 1989